Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1992 година e 43-ти пореден.

Започва на 1 март 1992 г. и завършва на 8 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове

Класиране 
Крайно класиране при пилотите за 1992 г.

1. Найджъл Менсъл (Вбр) – 108 точки

2. Рикардо Патрезе (Ит) – 56

3. Михаел Шумахер (Гер) – 53

4. Айртон Сена (Браз) – 50

5. Герхард Бергер (Ав) – 49

6. Мартин Брандъл (Вбр) – 38

7. Жан Алези (Фр) – 18

8. Мика Хакинен (Фин) – 11

9. Андреа де Чезарис(Ит)- 8

10. Микеле Алборето (Ит) – 6

11. Ерик Комас (Фр) – 4

12. Карл Вендлингер (Ав) – 3

13. Иван Капели (Ит) – 3

14. Тиери Бутсен (Бел) – 2

15. ПиерлуиджиМартини(Ит)- 2

16. Джони Хърбърт (Вбр) – 2

17. Стефано Модена (Ит) – 1

18. Бертран Гашо (Люкс) – 1

19. Кристиян Фитипалди (Браз) – 1

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони